New Work steht für:

 Das Unternehmen New Work, der Betreiber von Xing (soziales Netzwerk)
 New-Work-Bewegung, Arbeitstheorie